TTX Corporation est une compagnie de chemins de fer américaine ;
 TTX 75 est un cabaret parisien ;
 TTX est un outil écrit en Python, voir OpenType ;
 abréviation de tétrodotoxine ;
 abréviation de traitement de texte ;
 abréviation de Trenitalia Tper, compagnie ferroviaire italienne.